Osoby o nazwisku Edwards:
 Catharine Edwards – brytyjska historyk, specjalizująca się w historii starożytnego Rzymu
 John Edwards – amerykański polityk, senator Stanów Zjednoczonych z Karoliny Północnej
 Eddie Edwards – brytyjski skoczek narciarski
Miejscowości w USA:
 Edwards – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Eagle
 Edwards – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Hinds
 Edwards – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Edwards – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Gminy w USA:
 Edwards (ang. Edwards Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
 Edwards (ang. Edwards Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Edwards (ang. Edwards Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Edwards (ang. Edwards Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Edwards (ang. Edwards County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Edwards (ang. Edwards County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Edwards (ang. Edwards County) – w stanie Teksas
Inne:
 Edwards – amerykańska baza lotnicza (Edwards Air Force Base) w Kalifornii
 Edwards – amerykański producent instrumentów muzycznych.